Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Mel Purcell 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Johan Kriek (primo turno)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Brian Teacher (semifinali)

 Gene Mayer (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Chip Hooper (secondo turno)
 Brian Gottfried (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1982